Als Haltepunkt Grub werden folgende Bahnstationen in Bayern bezeichnet:
 der Haltepunkt Grub (Oberbay) an der Bahnstrecke München–Simbach in Oberbayern
 der Haltepunkt Grub (Oberpf) an der Bahnstrecke Cham–Waldmünchen in der Oberpfalz
 der Haltepunkt Grub am Forst an der Bahnstrecke Eisenach–Lichtenfels in Oberfranken